Евенко:
 Евенко, Леонид Иванович (род. 1941) — российский ученый-экономист
 Евенко, Олег Сергеевич (род. 1991) — белорусский хоккеист.